Ла-Шапе́ль-де-Гінше́, Ла-Шапель-де-Ґінше () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 350 км на південний схід від Парижа, 130 км на південь від Діжона, 13 км на південний захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1390 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3808,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Ла-Шапель-де-Гінше на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Шапель-де-Гінше на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара